Чемпионат Люксембурга по футболу 1930/1931 — 21-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1930/1931
Люксембург
Люксембург
1930 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1931 году